Moine – fiume della Francia
 Aiguille du Moine – montagna della Catena dell'Aiguille Verte nel Massiccio del Monte Bianco
 La Chapelle-au-Moine – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Crespin-sur-Moine – comune francese soppresso e frazione del dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Germain-sur-Moine – comune francese soppresso e frazione del dipartimento del Maine e Loira

Persone
 Valentin Giraud Moine (1992) – sciatore alpino francese

Altro
 Tête de Moine – formaggio svizzero

Pagine correlate
 Le Moine